Geriş ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Geriş (Akseki), Dorf im Landkreis Akseki in der Provinz Antalya
 Geriş (Bartın), Dorf im zentralen Landkreis in der Provinz Bartın
 Geriş (Çaycuma), Dorf im Landkreis Çaycuma in der Provinz Zonguldak
 Geriş (Kıbrısçık), Dorf im Landkreis Kıbrısçık in der Provinz Bolu
 Geriş (Nazımiye), Dorf im Landkreis Nazımiye in der Provinz Tunceli
 Geriş (Yığılca), Dorf im Landkreis Yığılca in der Provinz Düzce